Чачба:

 Чачба — абхазская княжеская фамилия, род Владетелей Абхазии.
 Чачба, Сустар — владетельный князь Абхазии, из рода Чачба, правивший в 1640—1665 гг.